CGD steht als Abkürzung für: 
 Christliche Gewerkschaft Deutschlands
 Chronic Granulomatous Disease, siehe Septische Granulomatose
 den Flughafen von Changde, VR China, nach dem IATA-Flughafencode
 Cryptographic Disc, eine NetBSD-spezifische Lösung zur Festplattenverschlüsselung
 Caixa Geral de Depósitos, die portugiesische Sparkasse
 Compagnia Generale del Disco, ein italienisches Plattenlabel in Mailand
 Powiat Golubsko-Dobrzyński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung